Lindenborg kan henvise til flere stednavne i Danmark:

Lindenborg i Nordjylland:
 Lindenborg Gods – en herregård i Rebild Kommune
 Lindenborg Å – en å i Himmerland

Lindenborg på Sjælland:
 Lindenborg (Lejre Kommune) – en lille kyst- og sommerhusby i Lejre Kommune
 Lindenborg Kro – en kro i Lindenborg by

Se også 
 Hans Peter Lindeburg (1854–1932), dansk maler